Hofstraat (Almelo)
Hofstraat (Apeldoorn)
Hofstraat (Bergen op Zoom)
Hofstraat (Groningen)
Hofstraat (Den Dungen)
Hofstraat (Dordrecht)
Hofstraat (Kampen, Overijssel)
Hofstraat (Montfoort)
Hofstraat (Roosendaal)